El terme Prússia es pot referir a:
 Prússia, un regne i estat històric alemany

Història 
 Pre-1800

 Prússia, regió d'Europa que estava localitzada a la costa de la mar Bàltica des de la badia de Gdańsk fins a l'istme de Curlàndia i s'estenia cap a l'interior fins a Masúria;
 Estat de l'Ordre Teutònica (1230-1525), fundada en la regió de Prússia per l'Ordre Teutónica;
 Confederació Prussiana (1440-1466), una aliança de ciutats hanseàtiques alemanyes de Prússia que es van rebel·lar contra els Cavallers Teutònics;
 Prússia Reial (1466-1772), una província de la corona polonesa, creada per la separació de Prússia en dues parts;
 Ducat de Prússia (1525-1618), un ducat establert a la part oriental de Prússia, va tenir com a capital Königsberg;
 Brandenburg-Prússia (1618-1701), un estat creat per la unió personal del Ducat de Prússia i el Marcgraviat de Brandenburg;

Post-1800

 Regne de Prússia (1701-1918), un regne establert a Brandenburg-Prússia;
 Província de Prússia (1829-1878), una província del Regne de Prússia, creat per la unió de les províncies de Prússia Oriental i Occidental;
 Estat Lliure de Prússia (1918-1945), un estat d'Alemanya després de l'abolició del Regne de Prússia;

Prússia Oriental i Occidental

 Prússia Occidental, una província del Regne de Prússia, annexada per Polònia el 1772 (antiga Prússia Reial), restablert el 1878;
 Prússia Oriental, una província del Regne de Prússia, creada a partir de l'antiga Prússia Ducal i Warmia el 1773, restablert el 1878; va ser també un enclavament d'Alemanya després de la Primera Guerra Mundial;
 Prússia del Sud, una província del Regne de Prússia, creada amb territoris del repartiment de Polònia el 1793;
 Posen-Prússia Occidental (1922-1938), una província de l'Estat Lliure de Prússia (la part occidental de l'antiga Prússia Occidental que van ser retinguts per Alemanya);
 Regierungsbezirk de Prússia Occidental (1920-1938), regió administrativa de la província de Prússia Oriental (la part oriental de l'antiga Prússia Occidental que van ser retinguts per Alemanya)

Persones i idiomes 
 Prussians, tribus bàltiques que habiten abans la regió de Prússia;
 Llengua prussiana antiga, el seu llenguatge, ara extint;
 Dialecte de l'alta Prússia, dialecte alemany a Prússia Oriental;
 Dialecte de la baixa Prússia, dialecte alemany a Prússia Oriental;

Institucions 
 Armada prussiana, marina de guerra del Regne de Prússia;
 Academia Militar Prussiana, institució per a la formació dels cossos armats del Regne de Prússia;
 Confiança prussiana, empresa alemanya expulsada;
 Exèrcit prussià, exèrcit del Regne de Prússia;
 Fundació del Patrimoni Cultural Prussià, una fundació (est. 1957) que sosté museus i biblioteques deixat pel desaparegut Estat Lliure de Prússia;
 Església Evangèlica de l'Estat a Prússia, un antic cos de l'església protestant amb noms canviants (1817-2004).